Sokolniki (ukr. Сокільники, Sokilnyky) – wieś na Ukrainie w rejonie trembowelskim należącym do obwodu tarnopolskiego, położona nad rzeką Strypą.

Linki zewnętrzne 
  
 Sokolniki na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon trembowelski